Городско́е поселе́ние «Ба́бушкинское» — муниципальное образование в Кабанском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — город Бабушкин.

География 
МО ГП «Бабушкинское» находится на юго-западе центральной части района. На севере территория поселения омывается озером Байкал, на северо-востоке и востоке граничит с МО СП «Большереченское», на западе — с МО СП «Клюевское», на юго-западе и юге по водоразделу Хамар-Дабана проходит граница с Селенгинским районом республики.
 
По территории поселения проходят федеральная автомагистраль «Байкал» и Транссибирская магистраль (ВСЖД) с находящимися здесь станциями Мысовая и Боярский, остановочными пунктами — Тельная, Гремячий, Мантуриха, Сухой Ручей, Поворот, Култушная, 5492 км.

История 
12 мая 1978 года посёлок Таёжный административно подчинённый Бабушкинскому горсовету Кабанского района передан в состав Загустайского сельсовета Селенгинского района.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кабанского района
Городские поселения Бурятии